Internazionali BNL d’Italia 2016 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA Premier Series rangi WTA Premier 5 w sezonie 2016 z cyklu Internazionali BNL d’Italia rozgrywany w dniach 9–15 maja 2016 roku w Rzymie na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 2 399 000 euro.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2016 w tenisie ziemnym
2016
2016 we Włoszech